El Príncipe Federico Carlos de Leiningen (; 13 de febrero de 1898 - 2 de agosto de 1946) fue el hijo de Emico, 5º Príncipe de Leiningen. Fue el Príncipe titular de Leiningen desde 1939 hasta su muerte.

Primeros años 
Carlos nació en Estrasburgo, Imperio alemán (que luego pasó a Francia),(algunas fuentes erróneamente hablan de Estrasburgo, Austria), siendo el segundo vástago y primer hijo varón de Emico, 5º Príncipe de Leiningen, y su esposa la Princesa Feodora de Hohenlohe-Langenburg (1866-1932), (hija del Príncipe Hermann de Hohenlohe-Langenburg y la Princesa Leopoldina de Baden). A través de su padre, era descendiente de Gustavo IV Adolfo de Suecia.

Matrimonio 
Carlos contrajo matrimonio el 25 de noviembre de 1925 en Langenburg con la Gran Duquesa María Kirílovna de Rusia (1907-1951), hija mayor del Gran Duque Cirilo Vladímirovich de Rusia y su esposa la Princesa Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha, y su prima tercera a través de la descendencia de la Princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. (Carlos es descendiente del primer matrimonio de Victoria y María es descendiente del segundo matrimonio de Victoria).

Tuvieron siete hijos:
Príncipe Emico Cirilo de Leiningen (18 de octubre de 1926 - 30 de octubre de 1991), desposó en 1950 a la Duquesa Eilika de Oldenburg, tuvieron descendencia.
Príncipe Carlos de Leiningen (2 de enero de 1928 - 28 de septiembre de 1990), desposó en 1957 a la Princesa María Luisa de Bulgaria, tuvieron descendencia.
Princesa Kira de Leiningen (18 de julio de 1930 - 24 de septiembre de 2005), desposó en 1963 al Príncipe Andrés de Yugoslavia, tuvieron descendencia.
Princesa Margarita de Leiningen (9 de mayo de 1932 - 16 de junio de 1996); desposó en 1951 al Príncipe Federico Guillermo de Hohenzollern, tuvieron descendencia.
Princesa Mechtilde de Leiningen (2 de enero de 1936- 12 de febrero de 2021), desposó en 1961 a Karl Anton Bauscher, tuvieron descendencia.
Príncipe Federico de Leiningen (18 de junio de 1938 - 29 de agosto de 1998), desposó en primeras nupcias en 1960 a Karin-Evelyne Göss, divorcidado en 1962, sin descendencia; desposó en segundas nupcias en 1971 a Helga Eschenbacher, sin descendencia.
Príncipe Pedro de Leiningen (23 de diciembre de 1942 - 12 de enero de 1943)

Príncipe de Leiningen 
A la muerte de su padre en 1939, Carlos se convirtió en Príncipe de Leiningen, como pretendiente titular.

Prisionero de guerra 
Fue prisionero de guerra en la Unión Soviética donde murió en 1946 en Saransk.

Títulos y estilos 
13 de febrero de 1898 - 5 de abril de 1904: Su Alteza Serenísima Príncipe Carlos de Leiningen
5 de abril de 1904 - 18 de julio de 1939: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Leiningen
18 de julio de 1939 - 2 de agosto de 1946: (titular) Su Alteza Serenísima El Príncipe de Leiningen

Ancestros

Referencias 

thePeerage.com - Friedrich Karl Eduard Erwin VI Fürst zu Leiningen
Genealogics - Leo van de Pas - Karl, 6.Fürst zu Leiningen
Queen Victoria's Descendants, New York, 1987., Eilers, Marlene A., Reference: 195

Príncipes de Leiningen
Nobles de Alemania del siglo XX
Prisioneros de guerra
Nacidos en Estrasburgo